Белушья — гидроним:

Россия 
 Белушья — губа в северно-восточной части пролива Маточкин Шар острова Северный архипелага Новая Земля.
 Белушья — губа  на севере пролива Костин Шар острова Южный архипелага Новая Земля.

См. также 
 Белушья Губа